Бухарев — фамилия; имеет женскую форму Бухарева.
 Бухарев, Александр Матвеевич (в монашестве Феодор; 1822—1871) — русский духовный писатель, богослов, ординарный профессор Московской духовной академии.
 Бухарев, Владислав Викторович (род. 1969) — народный депутат Украины, бывший первый заместитель председателя Службы безопасности Украины.
 См. также 
 Бухарево — название населённых пунктов.